Constant ist der Familienname folgender Personen: 

 Constant (Maler) (eigtl. Constant Anton Nieuwenhuys; 1920–2005), niederländischer Maler und Bildhauer
 Alexandre Constant (1829–1901), französischer Zoologe, spezialisiert auf Kleinschmetterlinge
 Alphonse-Louis Constant, bekannt als Éliphas Lévi (1810–1875), französischer Diakon, Schriftsteller und Okkultist
 Benjamin Constant (eigtl. Henri-Benjamin Constant de Rebecque; 1767–1830), Schweizer Schriftsteller
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1836–1891), brasilianischer Militär und Politiker

 Eugène Constant (vor 1820–nach 1860), französischer Fotograf
 Eugène Constant (1901–1970), französischer Ruderer
 François Jean-Baptiste Constant (1845–1902), französischer Maler
 Hubert Constant (1931–2011), haitianischer Erzbischof
 Jéan Constant (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845–1902), französischer Maler und Grafiker
 Jean Victor de Constant Rebecque (1773–1850), schweizerischer Offizier in französischen, niederländischen, preußischen und britischen Diensten
 Jérôme Constant (* 19??), belgischer Insektenkundler
 Johann Peter Constant (1736–1806), Tänzer, Maschinen- und Pantomimenmeister
 Joseph Constant (1892–1969), französisch-israelischer Bildhauer und Schriftsteller
 Kévin Constant (* 1987), französischer Fußballspieler mit guineischen Wurzeln
 Louis Rillet de Constant (1794–1856), Schweizer Offizier und Politiker
 Marius Constant (1925–2004), französischer Komponist und Dirigent
 Nicolas Constant (1886–1971), französischer Turner
 Paule Constant (* 1944), französische Schriftstellerin
 Paul Henri d’Estournelles de Constant (1852–1924), Friedensnobelpreisträger von 1909
 Raphaël Constant (1948), belgischer Radrennfahrer 
 Rosalie de Constant (1758–1834), Schweizer Zeichnerin und Botanikerin

Constant steht auch für:
 Constant (Künstlergruppe), 1997 in Brüssel gegründete Künstlergruppe

Siehe auch:
 Benjamin Constant (Amazonas), Ort im brasilianischen Bundesstaat Amazonas
 Konstant, Konstante
 Saint-Constant